El nombre José Riquelme puede responder a:
 José García-Riquelme y Venero, actor español.
 José Moreno Riquelme, empresario murciano que figura en la Lista Forbes.
 José Riquelme y López-Bago, militar español.